Benoît Battistelli (né en 1950), haut fonctionnaire français
Giorgio Battistelli (né en 1953), compositeur italien contemporain
Marie-Claire Battistelli (née en 1954), joueuse française de basket-ball
Stefano Battistelli (né en 1970), nageur italien